Desa Karanglo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karanglo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 110,58), 
 Desa Karanglo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,61, long 110,65), 
 Desa Karanglo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 109,12), 
 Desa Karanglo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 111,09), 
 Desa Karanglo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 109,07), 
 Desa Karanglo (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Karanglo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,28), 
 Desa Karanglo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,20, long 113,25), 

Robotskapade Indonesienförgreningar